Makariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Makarowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Makariwka (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Makariwka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Makariwka (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Makariwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Makariwka (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Makariwka (Obuchiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Makariwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Makariwka (Bobrowyzja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Makariwka (Dnister)

Siehe auch:
 Makarowka